Gigantoletria är ett släkte av fjärilar. Gigantoletria ingår i familjen spillningsmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spillningsmalar
Gigantoletria